Център може да се отнася за:
 Център (геометрия)
 Център (град)
 Административен център
 Средище
 Център (община в Скопие), община в Република Македония
 Център (Португалия), регион в Португалия
 Център (Франция), регион във Франция
 Партия Център, унгарска политическа партия
 Група армии „Център“, германско военно съединение
 Център на тежестта
 Център (предаване) - предаване на RING.BG
 Център (баскетбол) - пост в баскетбола